Kniptjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Värmland 
Kniptjärnen, Värmland, sjö i Säffle kommun,

Dalarna 
Kniptjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Kniptjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Norra Kniptjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Södra Kniptjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Kniptjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Kniptjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,

Medelpad 
Kniptjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (15,7 ha)

Ångermanland 
Kniptjärnarna (Junsele socken, Ångermanland, 709584-154369), sjö i Sollefteå kommun, 
Kniptjärnarna (Junsele socken, Ångermanland, 709596-154408), sjö i Sollefteå kommun, 
Kniptjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Västerbotten 
Kniptjärnarna, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 
Kniptjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Kniptjärnen (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun, 
Kniptjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 716905-169282), sjö i Skellefteå kommun, 
Kniptjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 717010-170001), sjö i Skellefteå kommun, 
Kniptjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 717625-171389), sjö i Skellefteå kommun, 
Kniptjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Kniptjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,

Norrbotten 
Kniptjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Arvidsjaurs kommun och Piteå kommun,  (7,28 ha)
Kniptjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,

Lappland 
Kniptjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 724672-166650), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,66 ha)
Kniptjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729740-166181), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,36 ha)
Kniptjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 732201-168558), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (2,99 ha)
Kniptjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,

Se även 
Knipatjärnen, sjö i Ljusdals kommun i Hälsingland, 
Övre Knipatjärnen, sjö i Ljusdals kommun i Hälsingland, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn